Муниципалитет Пеуахо  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 4560 км². Население — 39776 человек. Плотность населения — 8,73 чел./км².

Административный центр — Пеуахо.

География 
Департамент расположен на западе провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Карлос-Техедор
на севере — с муниципалитетом Линкольн
на востоке — с муниципалитетом Карлос-Касарес
на юго-востоке — с муниципалитетом Иполито-Иригойен
на юге — с муниципалитетом Деро
на западе — с муниципалитетом Тренке-Лаукен

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес